Николай Курапов:
 Курапов, Николай Андреевич (род. 1949) — председатель Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
 Курапов, Николай Гаврилович (1923—2003) — советский хозяйственный и государственный деятель.